Бородянское викариатство — викариатство Киевской епархии Украинской Православной Церкви (Московского патриархата).

Учреждено 8 мая 2012 года решением Священного Синода Украинской Православной Церкви.

История 
Учреждено 8 мая 2012 года решением Священного Синода Украинской Православной Церкви как викариатство Киевской епархии.

3 октября 2013 года митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) в своей рабочей резиденции в Феофании провёл собрание викарных архиереев и благочинных Киевской епархии, посвященное новому административному устройству епархии.

Согласно Распоряжению по Киевской епархии Украинской Православной Церкви № 1768 от 25 сентября 2013 года в пределах города Киева были созданы Северное, Южное и Восточное викариатства. В пределах Киевской епархии образованы Бородянское, Макаровское и Обуховское викариатства. В состав Бородянского викариатства вошли: I Бородянское, II Бородянское, Иванковское, Полесское благочиния.

Епископы 
 Антоний (Крипак) (13 мая — 20 июля 2012)
 Варсонофий (Столяр) (28 августа 2012 — 17 декабря 2018)
 Марк (Андрюк) (с 22 марта 2020)

Примечания 

Викариатства Украинской православной церкви Московского патриархата
Организации, основанные в 2012 году
Бородянский район
Киевская епархия УПЦ МП
Появились в 2012 году на Украине
2010-е годы в Киевской области
2012 год в религии
Бородянка